Les Thibault, suite de romans de Roger Martin du Gard, parus entre 1920 et 1937 ;
 Les Thibault, mini-série française de 1972, adaptée des romans, et réalisée par André Michel et Alain Boudet ;
 Les Thibault, mini-série française de 2003, adaptée des romans, et réalisée par Jean-Daniel Verhaeghe.